

Des animaux
Les kangourous sont des marsupiaux sauteurs très souvent utilisés pour symboliser l'Australie. Il en existe de nombreuses espèces. Par exemple les kangourous arboricoles, qui forment un genre particulier.

Le terme de kangourou a été adopté pour décrire d'autres mammifères sauteurs, par exemple :

Géographie
 L'île Kangourou ( en anglais) est une grande île australienne située au sud de l'État d'Australie-Méridionale.
 Le Kang Guru (homonyme phonétique) est un sommet himalayen de  situé dans le district de Manang au Népal.

Œuvres 
 Skippy le kangourou est une série télévisée australienne (1968-1970).
 Bernard et Bianca au pays des kangourous est un long-métrage d'animation (1990).
 Petit Gourou et Grand Gourou (ou Maman Gourou) sont des personnages des aventures de Winnie l'ourson, dans la version française.
 Kangourou est le surnom de deux super-vilains dans l'univers de Spider-Man.

Symbole 

 Les Kangourous, l'équipe d'Australie de rugby à XIII
 Les Kangourous de Pessac, club français de football américain
 Les Kangourous de Strasbourg, équipe française de football australien.

Autres
 Un kangourou est un vêtement du haut du corps humain comportant une poche au devant et un capuchon au-dessus.
 Le slip kangourou, un slip masculin caractérisé par une poche sur le devant, évoquant celle de l'animal.
 Le jeu-concours Kangourou des mathématiques, un jeu-concours international destiné à vulgariser les mathématiques sous une forme ludique auprès des élèves (depuis 1991).
 Les wagons kangourous.
 La méthode kangourou pour le bien-être des nouveau-nés.
 La méthode des kangourous de Pollard, une méthode mathématique.
 Tribunal kangourou

Voir aussi 
 Transport de troupes Kangaroo : un véhicule de transport de troupes ;
 Blackburn Kangaroo : un avion militaire ;
 Kangaroos de Munich : une équipe de football australien ;
 , le nom de plusieurs navires de la Royal Navy.
 
 Défense kangourou, une ouverture aux échecs.